Брессоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Брессоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Брессоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна